Lepidochromis Fowler and Bean, 1928 − synonim rodzaju ryb Chromis 
 Lepidochromis Poll,1981 − synonim rodzaju ryb Greenwoodochromis